Lista supernowych odkrytych w 1998 roku

Zobacz też 
 Lista supernowych

Przypisy 

1997 | 1998 | 1999

Listy supernowych
XX wiek